Shumka är ett släkte av insekter. Shumka ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Shumka